Vector: Lab (Vector 2) — мобильная игра в жанре roguelike-раннер, разработанная и изданная российской студией Nekki в 2016 году. Является прямым продолжением Vector 2012 года.

Геймплей 
Действие игры происходит в огромном научном комплексе, из которого протагонисту нужно выбраться.

В игре нет уровней — их заменили этажи, полные смертельных ловушек. Учить их расположение бессмысленно, так как локация забега постоянно перестраивается. В каждом забеге коридор разделяется на 2 новых коридора: в одном из них ловушки расположены так, что его нельзя пережить, не имея зарядов брони или ЭМИ; другой коридор (альтернативный) — безопасный, но он зачастую заперт и открывается только с помощью перчатки (элемента брони) или специального ключа. Указатели на стенах показывают, какой из коридоров безопасен, а какой — нет, а также какие ловушки в них присутствуют.

Важной частью геймплея является сама броня, точнее, 5 её элементов: шлем (защита от воздушных мин), куртка (защита от лазеров/«Роя»), перчатки (взлом замков, закрывающих безопасные коридоры), ремень (защита от электрических/ультразвуковых ловушек) и ботинки (защита от наземных мин/огнемётов). Попадание в ловушку отнимает 1 заряд у соответствующего элемента брони. Попадание в ловушку с нулевым зарядом элемента брони, защищающего от этой ловушки, приводит к смерти. Броню можно улучшить (увеличить стартовый запас зарядов в ней), получая звёзды за выполненные задачи.

Также в игре присутствуют ранги. Каждый новый ранг пополняет заряды брони и открывает доступ к апгрейдам, дающим новые свойства строго определённым элементам брони. Новый ранг начисляется из очков, которые, в свою очередь, нужно получать за успешное прохождение этажей и выполнение задач и трюков.

Смерть не следует считать поражением, потому что после гибели протагониста новый забег начнёт его клон. При этом все изученные ранее апгрейды, трюки и накопленная валюта сохраняются; обнуляются очки и ранги, пропадают заряды элементов брони сверх стартового значения.

Пока что повествование состоит из Пролога, Главы I «Лаборатория» и Главы II «Служебная зона».

Протоколы позволяют начинать бежать с более далёких этажей. Так, в главе «Лаборатория» имеется 4 протокола: базовый (даёт только куртку и позволяет начинать забег с 1 этажа); стандартный (даёт куртку и ботинки и позволяет начинать забег с 3 этажа); улучшенный (даёт шлем, куртку, перчатки и ботинки и позволяет начинать забег с 8 этажа); экспериментальный (даёт все 5 элементов брони и позволяет начинать забег с 15 этажа).

В главе «Служебная зона» по сюжету появляется аналог преследователей Охотников из первой части. Это защитная система «Рой» — стайка маленьких, но крайне агрессивных дронов. Также в Служебной зоне можно искать кусочки «заметок» — например, документации об истории и принципе работы «Роя» или дневника одного из бригады заключённых-строителей комплекса.

Сюжет 
Сюжет разворачивается примерно в 2188 году в научно-исследовательском комплексе.

Пролог

Протагонист, пойманный Охотниками в финале первой части и доставленный в комплекс с целью изучения его невероятной выносливости, просыпается в криокапсуле среди сотен своих клонов. С ним связывается ИИ (искусственный интеллект) комплекса, объявляющий героя обязательным участником Эксперимента.

Во время одного из забегов Протагонист падает прямо на мину и погибает. ИИ переносит сознание героя в клона, показывая тем самым, что отныне «смерть — это не конец».

Глава 1 — Лаборатория

Во время инструктажа с Протагонистом через взломанную консоль связывается неизвестный, предлагающий игроку выполнить для него несколько заданий в обмен на помощь с побегом.

После выполнения ряда заданий со взломом замков и модулей связи для неизвестного, тот подсказывает местонахождение Жёлтого ключа от давно законсервированной Служебной зоны. Параллельно с этим на связь с героем выходит Саймон, куратор Эксперимента.

Протагонист находит Жёлтый ключ и попадает в Служебную зону, нарушая условия содержания. По приказу Саймона новый клон активируется (теперь игрок управляет клоном, а не Протагонистом) и также заходит в зону для поиска и поимки беглеца.

Глава 2 — Служебная зона

Саймон отправляет клона к консоли управления, с помощью которой ИИ сможет найти сбежавшего Протагониста.

На нужном этаже клон включает консоль. Вместе с ней активируются дроны защитной системы «Рой», которые убивают игрока. Разгневанный Саймон указывает ИИ, что дронами был уничтожен не беглец, а отправленный на его поимку клон, и требует отключить «Рой», на что получает отрицательный ответ: эта система автономна, и на поддержание её работы ушла половина имеющихся ресурсов ИИ.

Новый клон получает задание найти и установить дополнительные блоки ОЗУ для расширения функционала ИИ, с чем успешно справляется.

После установки ОЗУ активируется SAM — часть ИИ, отвечающая за Служебную зону. С помощью SAM ИИ обнаруживает «недоступный сервер». Отправленный туда клон находит в сервере записку со странным посланием. Саймон, однако, догадывается, что речь идёт о ключах от противопожарной системы. Когда клон собирает эти ключи, Саймону удаётся зайти на тот самый заблокированный сервер, но обнаруживает там лишь бессвязный набор символов. Внезапно SAM бьёт тревогу: охлаждение реактора Служебной зоны повреждено, уровень радиации быстро растёт, а «Рой» преследует неизвестного (Протагониста).

Клон успевает наладить охлаждение реактора прежде, чем весь комплекс оказался бы полон радиации, однако сам получает серьёзное радиационное облучение; тем временем преследуемый им Протагонист вновь успевает скрыться.

ИИ предлагает клону использовать сканер органики, который сможет определить тяжесть облучения. В течение следующих миссий игроку нужно:

 Наладить энергоснабжение сканера;
 Найти и заменить сломавшийся предохранитель сканера;
 Настроить прибор на сканирование ДНК;
 Пройти сканирование.

Результат оказывается неутешительный — клону нужна коррекция ДНК. В противном случае вся программа дальнейшего клонирования рискует оказаться под угрозой. По наводке Саймона игрок находит необходимые чистящие реагенты, которые теперь должен установить в аппарат для очистки…

На этом задании сюжет обрывается ввиду того, что игра не получила ни одного крупного обновления с 2017 года.

Критика 
На сайте IMDb Vector 2 оценена на 6.5/10 баллов на основе 15 оценок.

На Steemit пользователь «chimzycash» дал игре оценку 4.6/5, похвалив визуальную и звуковую составляющие игры.

В Play Market и App Store средний балл игры составил 4.3 балла на основе ≈ 823 000 отзывов и 4.4 балла на основе ≈ 2500 отзывов соответственно.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с директором по развитию бизнеса компании Nekki Сергеем Бабаевым о дилогии Vector
 Интервью с директором по развитию бизнеса компании Nekki Сергеем Бабаевым о разработке и монетизации Vector 2

Мобильные игры
Игры для Android
Игры для IOS
Компьютерные игры, разработанные Nekki